Карло III Малатеста (, † 1486) е италиански кондотиер от династията Малатеста и маркиз на Ронкофредо и Монтиано.

Той е син на Джовани III Малатеста († 1375) и племенник на Ферантино Малатеста († 1353), господар на Римини (1326–1335) и братовчед на Малатестино Новело Малатеста († 1335).

Става през 1456 г. папски легат на Сан Джовани в Галилея.

Източници 

 Giovanni Berchet, I Malatesta a Venezia. Tipografia del Commercio, Venezia, 1862
 Bonoli Paolo, Istoria della città di Forlì. Forlì, 1661
 Farulli P., Cronologia della nobile famiglia dei Malatesta. Siena, 1724

Малатеста
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже